A DV az alábbiak rövidítése lehet:

 Digital Video
 Déli Vasút